Disseta är ett släkte av kräftdjur. Disseta ingår i familjen Heterorhabdidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Disseta